Ухерце могу бити:

 Ухерце (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Ухерце (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република